„Amazone” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Amazone” - 58-działowa fregata typu Jeanne d’Arc z lat 20. XIX wieku, w służbie w latach 1821–1841
 „Amazone” - niezbudowana 50-działowa fregata typu Amazone z lat 40. XIX wieku
 „Amazone” - 4-działowy transportowiec z lat 50. XIX wieku, w służbie do 1872 roku
 „Amazone” (SD4) – okręt podwodny typu Armide z okresu I wojny światowej
 „Amazone” (Q161) – okręt podwodny typu Diane z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Amazone” (S639) – okręt podwodny typu Aréthuse z lat 50. XX wieku, w służbie w latach 1959–1980

Zobacz też 
 SMS „Amazone” – nazwa niemieckich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów